Ernst Fritze ist der Name folgender Personen:

* Ernst Fritze, Pseudonym von Luise Reinhardt (1807–1878), deutsche Schriftstellerin
 Ernst Fritze (Admiral) (1850–1941), deutscher Admiral
 Ernst Albert Fritze (1791–1839), deutscher Arzt und Zoologe

Siehe auch:
 Ernst Fritz